Рендолф, також Рандолф або Рендольф () — англомовні прізвище і топонім.

Прізвище 
див. Рендолф (прізвище)

Географічні об'єкти 
 Рендолф — назва декількох округів у США
 Рендолф — місто в штаті Айова
 Рендолф — невключена територія в штаті Аризона
 Рендолф — містечко в штаті Вермонт
 Рендолф — містечко в штаті Вісконсин
 Рендолф — село в штаті Вісконсин
 Рендолф — місто в штаті Канзас
 Рендолф — місто в штаті Массачусетс
 Рендолф — містечко в штаті Мен
 Рендолф — місто в штаті Міннесота
 Рендолф — тауншип в штаті Міннесота
 Рендолф — невключена територія в штаті Міссісіпі
 Рендолф — місто в штаті Міссурі
 Рендолф — місто в штаті Небраска
 Рендолф — містечко в штаті Нью-Гемпшир
 Рендолф — тауншип в штаті Нью-Джерсі
 Рендолф — містечко в штаті Нью-Йорк
 Рендолф — село в штаті Нью-Йорк
 Рендолф — тауншип в штаті Пенсільванія
 Рендолф — невключена територія в штаті Теннессі
 Рендолф — невключена територія в штаті Техас
 Рендолф — містечко в штаті Юта